Прогресо де Хуарез има више значења:

 Прогресо де Хуарез (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Прогресо де Хуарез (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику